Капалин — фамилия; имеет женскую форму Капалина.
 Капалин, Алексей Михайлович (в монашестве Димитрий; род. 1952) — епископ Русской православной церкви, митрополит Тобольский и Тюменский. Кандидат социологических наук (2009).
 Капалин, Герман Михайлович (в монашестве Климент; род. 1949) — епископ Русской православной церкви, председатель Издательского совета Московского Патриархата.